Paul-Dohrmann-Schule ist der Name folgender Schulbauten:

 Paul-Dohrmann-Schule (Berlin), zeitweilig Ergänzungsschule für Lernbehinderte und Grundschule in Berlin-Kreuzberg
 Paul-Dohrmann-Schule (Hannover), ehemalige Sonderschule und spätere Förderschule im hannoverschen Stadtteil Burg
 Paul-Dohrmann-Schule (St. Ingbert), abgerissene und zum Teil als Jugendzentrum genutzter Schulbau in St. Ingbert, Saarland

Siehe auch:
 Paul Dohrmann (deutscher Pädagoge)